Пётр Петро́вич Кали́тин (1853, Нарва — 1927, Париж, Франция) — русский генерал от кавалерии, участник Туркестанских походов и Первой мировой войны.

Биография 
Брат Павла Петровича Калитина, родился в городе Нарва 30 октября 1853 г., учился в Нижегородском кадетском корпусе, за неподобающее поведение исключён из 5-го класса.

В 1871 году поступил вольноопределяющимся в 1-й Туркестанский стрелковый батальон, в котором 2-й ротой командовал его старший брат Павел. В рядах этого батальона Калитин принял участие в 1873 году в Хивинском походе, за отличие был награждён знаком отличия Военного ордена и в 1874 г. произведён в прапорщики. 

В 1875—1876 гг. в составе отряда генерала Троцкого участвовал в покорении Кокандского ханства; был удостоен чина подпоручика и награждён орденами св. Анны 4-й степени на саблю, 3-й степени с мечами и бантом, св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. В 1880—1881 гг. был в Ахал-Текинской экспедиции, состоял в распоряжении Куропаткина, во время штурма Геок-Тепе был контужен и произведён штабс-капитаны и награждён орденами св. Станислава 2-й степени с мечами, св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и св. Георгия 4-й степени. Впоследствии усердием Калитина возле Денгиль-Тепе, на месте стоянки туркестанской колонны Куропаткина, был воздвигнут памятник в честь погибших здесь товарищей. В 1881 году им было издано в «Известиях Императорского Русского географического общества» «Описание пути, исследованного поручиком 1-го Туркестанского стрелкового батальона Калитиным между Ахалтекинским и Хивинским оазисами, из крепости Кунягеок-тепе до развалин крепости Змукшир, через колодцы: Мамед-дияр, Дербент, Шейх, Лайлы и засыпанные колодцы Кызил-ча-куюсы и Чагыл: С 7 по 19 февр. 1881 г.», впоследствии вышедшее и отдельным изданием (СПб, 1881). В 1885 г. Калитин был назначен состоять при войсках Кавказского военного округа и заведующим Туркменской конной милицией, в 1890 г. произведён в подполковники. В 1893 г. назначен командиром Туркменского конно-иррегулярного дивизиона, в 1895 г. — произведён в полковники.

10 июня 1899 года Калитин был назначен командиром 1-го Волгского полка Терского казачьего войска. В 1902 г. произведён в генерал-майоры, 28 мая 1903 г. назначен командиром 2-й бригады 2-й сводной казачьей дивизии, в 1906 г. — начальником Уссурийской конной бригады, в 1907 году — начальником Забайкальской казачьей бригады, с 22 сентября 1909 г. получил назначение командующим Западно-Сибирской казачьей бригадой, на следующий день, 23 сентября, произведён в генерал-лейтенанты.

Участник 1-й мировой войны. С 4 (17) февраля 1915 года — командир 1-го Кавказского армейского корпуса. 22 марта (4 апреля) 1915 г. произведён в генералы от кавалерии. В том же году 17 мая награждён орденом св. Георгия 3-й степени

19 мая 1916 г. награждён Георгиевским оружием с бриллиантами и надписью «За храбрость» за штурм Эрзерумского укрепрайона. 12 марта 1917 г. назначен членом Александровского комитета о раненых.

Во время Гражданской войны находился сначала в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР Деникина, затем при штабе Кавказской армии Врангеля; после оставления Крыма перевезён в Константинополь, затем эмигрировал в Болгарию, а позже перебрался во Францию, где работал ночным сторожем на автомобильном заводе. Был председателем Союза Георгиевских кавалеров. Скончался 6 июня 1927 г. в Русском старческом доме в Сент-Женевьев-де-Буа от паралича сердца. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа.

Источники 
 
 
 Логунов, Д. Ю. Калитины: страницы жизни  / Дмитрий Логунов. — Челябинск: АвтоГраф, 2012. — 232 с.: ил. ISBN 978-5-98518-036-7
 Некролог // Возрождение. Париж. 1927. 7 июня.
 Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 3. , 1903.

Примечания

Ссылки 
 Биография Калитина П. П. на сайте «Хронос» 
 Биография на сайте «Русская императорская армия» / regiment.ru , уточнённая по материалам семейного архива Калитиных
 
 В Челябинске увидела свет книга «Калитины. Страницы жизни» .

 

Генералы от кавалерии (Российская империя)
Участники Среднеазиатских походов
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Забайкальские казаки
Терское казачество
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры знака отличия Военного ордена IV степени‎
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами
Кавалеры Георгиевского оружия с бриллиантами
Члены Александровского комитета о раненых
Пансионеры Русского старческого дома